Минатитлан () — топоним, встречающийся в Мексике. В дословном переводе с языка науатль можно перевести как — земля лучников.

 Минатитлан (муниципалитет Веракруса) — муниципалитет в штате Веракрус;
 Минатитлан (Веракрус) — город в штате Веракрус, административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Минатитлан (муниципалитет Колимы) — муниципалитет в штате Колима;
 Минатитлан (Колима) — город в штате Колима, административный центр вышеназванного муниципалитета.